Uefa Champions League 2004/2005 var den 13:e säsongen av Uefa Champions League i dess nuvarande form och spelades mellan 13 juli 2004 och 25 maj 2005. Finalen spelades på Atatürk Olimpiyat Stadyumu i Istanbul i Turkiet mellan engelska Liverpool och italienska AC Milan.

Finalen blev mycket minnesvärd då Milan tog ledningen genom försvararen och Milanveteranen Paolo Maldini  redan i första minuten - det snabbaste målet någonsin i en Champions League-final. Milan ledde med 3–0 efter första halvleken tack vare ytterligare två mål av Hernán Crespo. Liverpool återhämtade sig sedan på ett smått mirakulöst sätt genom att göra tre mål på bara sex minuter i andra halvlek vilket tog matchen till förlängning.

Vid förlängningens slut var ställningen alltjämt 3–3 och matchen fick avgöras genom straffläggning. Milan inledde med att missa sina första två straffar (Jerzy Dudek räddade) medan engelsmännen var kyligare och gjorde mål på sina första två. Liverpool vann sedan straffläggningen med 3–2 efter att skyttekungen Andrij Sjevtjenko missat Milans femte straffspark. Vinsten var Liverpools femte i Uefa Champions League/Europacupen för mästarlag och Liverpools lagkapten Steven Gerrard blev efter matchen utsedd till årets bästa Uefa-spelare.

Kvalomgångar

Första kvalomgången

Andra kvalomgången

Tredje kvalomgången

Gruppspel
16 vinnare från tredje kvalrundan och 10 mästare från ligor rankade 1–10 samt sex silvermedaljörer från ligor rankade 1–6 lottades in i åtta grupper à 4 lag. De två högst placerade lagen i varje grupp gick vidare till slutspelet medan lagen på tredje plats i varje grupp gick till tredje rundan i Uefacupen.

Om två lag slutade på lika många poäng i gruppspelet bestämdes placeringen enligt följande:
 Poäng i möten mellan de två lagen.
 Antal gjorda mål i möten mellan de två lagen.
 Bortamål gjorda i möten mellan de två lagen.
 Sammanlagd målskillnad i alla gruppmatcher.
 Antal gjorda mål i alla gruppmatcher.
 Högre Uefa-ranking inför tävlingen.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Övrigt
 Maccabi Tel Aviv FC blev första lag från Israel att anordna en match i Uefa Champions League i Israel då de spelade sina hemmamatcher säsongen 2002/2003 på GSP Stadium i Nicosia, Cypern på grund av säkerhetsrestriktioner från Uefas sida.
 Maccabi Tel Aviv FC första match någonsin i Uefa Champions League mot Bayern München spelades på kvällen under den judiska högtiden Rosh Hashanah. Man försökte få Uefa att flytta matchen, men matchen spelades på schemalagd tid och blev den första och dittills enda fotbollsmatchen i Israel som spelats på en judisk helgdag.

Se även 
 Uefacupen 2004/2005
 Intertotocupen 2004

Referenser

Noter

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 2004/2005 på Uefas webbplats
 Europeiska klubbresultat på RSSSF